Touché
Ou ainda:
Touché (canção)
Tartaruga Touché

Desambiguação

sv:Lista över franska uttryck i svenska språket#T